Walnut Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 das Walnut Hill Historic District (Georgia), NRHP-Nr. 96001296
 das Walnut Hill Historic District (North Carolina), NRHP-Nr. 00001183